Атанас Мацурев (Atanas Matsoureff) (12 августа 1975, Банско, Болгария) — болгарский живописец, акварелист, реалист. Определяет свой стиль как магический реализм.  

Родился в городе Банско в 1975 году. В 1994 — закончил класс резьбы по дереву в родном городе, позже, в 1996 — переехал в Софию. С 1998 работает как свободный художник-акварелист. 

Член IMWA (International Masters of Watercolor Alliance) и представитель Болгарии в организации. Бренд-амбассадор Rosemary&Co Brushes (Великобритания) и La petite palette (Болгария). В настоящее время живёт и работает в Софии.

Награды 
 2020 - Outstanding Watercolor Award for August, BoldBrush Painting Competition
2020 - Thomason, Hedekin, Hedman in Memory of Donna Kieselbach Award from the San Diego Watercolor Society's 40th International Exhibition.
2020 - Honorable Mention Award in the Landscape category of the 37th Artist Magazine Annual Art Competition.
2020 - Jury's favorite15% of the entries, March BoldBrush Painting Competition
2020 - Jury's favorite15% of the entries, February BoldBrush Painting Competition
2020 - Jack Bowen Award, 43rd International Watermedia Exhibition, WASH, Houston, USA
2020 - Second Place, December 2019 in BoldBrush Painting Competition
2019 - The Honor Finalist, September 2019 in BoldBrush Painting Competition
2019 - Honorable Award, 2nd place on Abu Rawash Prize 3rd International Watercolor Contest
2018 - First Place (Architect Seraj Grand Award) on Abu Rawash Prize 2nd International Watercolor Contest.
2018 - Excellence Award, Winsor&Newton’s choice on the 1st Universal Watercolor Exposition 2018, Zhuji City, China
2018 - First Place in Premio Biennale Internazionale “Marche d’Acqua”, Fabriano Watercolour 5th Edition, Italy
2016 - Art Gallery Le Papillon's Award of Excellence, Bulgaria
2013 – Best Watercolor of the Month, March – Istanbul Watercolour Society
2012 - Sennelier Watercolor Contest, L'Artisan des Couleurs book Award
2011 - First Place in International Watercolour Contest, Izmir, Turkey

Иллюстрированные книги 
 2004 - The Lost Island, E. Pauline Johnson, Publisher: Simply Read Books, Canada
2005 - Rancour (Cover), James McCann, Publisher: Simply Read Books, Canada
2007 - Pyre (Cover), James McCann, Publisher: Simply Read Books, Canada
2008 - The Woman who married a Bear, Elizabeth James, Publisher: Simply Read Books, Canada

Работы художника находятся в частных коллекциях Болгарии, Испании, Турции, Англии, Греции, Голландии, Бельгии, Канады, Норвегии, Франции, Венгрии, Италии, Китая, Таиланда, России, Германии и США.

Художник неоднократно приглашался на проведение мастер-классов в России, Турции, Болгарии и Китае. Творческая группа "АРТ-КАНИКУЛЫ" (г. Москва) совместно с Атанасом Мацуевым проводила мастер-классы по темам «Портрет», "Пленэр", «Фактуры в акварели: кожа и мех», "Обнаженная натура", «Ночной натюрморт».  Пространство Перспектива (г. Санкт-Петербург) приглашала художника для проведения мастер-класса "Натюрморт".

Выставки 
Персональные выставки:
 2021 - “Layers of Time” at Nuance Gallery, Sofia, Bulgaria
2017 - "Drawings" at Nuance Gallery, Sofia, Bulgaria
2017 - "Terra Magica", one-day Exhibition at Bogomil Raynov Graphic Cabinet, Sofia, Bulgaria
2016 - "Mirror" at Le Papillon Art Gallery, Varna, Bulgaria
2015 - "Awakening" at Rakursi Gallery, Sofia, Bulgaria
2013 - "To You" at Le Papillon Art Gallery, Varna, Bulgaria
2010 - "Landscapes" at A & B Gallery, Sofia, Bulgaria
2009 - "Timelessness" at Rakursi Gallery, Sofia, Bulgaria
2008 - "Realism" at Atelier Nikolai Shmirgela, Sofia, Bulgaria
2006 - "Rooms of Silence" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
2005 - "Landscapes" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
2005 - "13 Nudes" at Astry Gallery, Sofia, Bulgaria
2004 - "My World" at Astry Gallery, Sofia, Bulgaria
2002 - "States" at Astry Gallery, Sofia, Bulgaria
2001 - "Landscapes" at Festa Gallery, Sofia, Bulgaria
2001 - "Secrets" at Sharon Gallery, Sofia, Bulgaria
2000 - First show at Festa Gallery, Sofia, Bulgaria
Совместные выставки:

 2021 - The First Datong International Art Tour Exhibition (100 invited artists)
 2021 - JIWI (Japan International Watercolor Institute) Internet Exhibition of Excellent Painting
 2021 - American Watercolor Society, 154th Annual International Exhibition, Salmagundi Club, New York, USA 
 2020 - Autumn Masterpieces Internet Exhibition, organized by JIWI (Japan International Watercolor Institute)
 2020 - 2nd Universal Watercolor Exposition (100 finalists), China
 2020 - California Watercolor Association 51st National Exhibition, USA (online)
 2020 - Osten Biennial of Drawing, Skopje 2020 at the National Gallery of N. Macedonia Cifte Hamam
 2020 - 40th International Exhibition, San Diego Watercolor Society, USA (online)
 2020 - Iridescent Flows - Watercolor Exhibition of Central and Eastern European Countries, Ningbo Museum of Art, Ningbo, China (online)
 2020 - American Watercolor Society, 153rd Annual International Exhibition, Salmagundi Club, New York, USA
 2020 - Watercolor Art Society-Houston, 43rd International Watermedia Exhibition, WASH Gallery, Houston, USA
 2019 - Universal Watercolor Maestro Biennale, Oriental Beauty Valley, Shanghai, China
 2019 - International Watercolor Exhibition. 16 World Renowned Masters, Nuance Gallery, Sofia, Bulgaria
 2019 - Second International Invitational Exhibition of Watercolor Artists in Luxu Blue Zhuang Nationality Watercolor Town, China
 2018 - Watercolor International IV Biennial, EMS Gallery, Thessaloniki, Greece
 2018 - Second International Watercolor Society China Exhibition, Ming Gallery of Art, Suzhou, China
 2018 - The First Universal Watercolour Exposition 2018, Zhuji City, China
 2018 - Impressioni di Settembre, Toscolano Maderno, Italy
 2018 - Premio Biennale Internazionale “Marche d’Acqua”, Fabriano Watercolour 5th Edition, Fabriano, Italy
 2017 - The First DAVID International Watercolor Grand Prix and Invitational Exhibition Of International Watercolor Masters, Jinan, Shandong, China
 2017 - Guest Lecturer in The 7th Chinese Watercolor (International) High Research Class, Liuzhou, China
 2015 - "Rebuss", Annual Common Exhibition at Papillon Gallery, Varna, Bulgaria
 2015 - Annual Gala for the Charity Pratham USA, Waldorf Astoria, New York, USA
 2015 - Exhibition in Zhoungyoung Art Museum, Guilin, China.
 2015 - 18th West Lake International Art Fair, Hangzhou, China
 2015 - "Re - Interpretation", International Contemporary Watercolour Exhibition Tour, China
 2015 - "Masters of Watercolor", St. Petersburg, Russia
 2014 - "Allegories" at Papillon Gallery, Varna, Bulgaria
 2014 - First Qingdao International Watercolor Salon Exhibition, China
 2014 - "Drawing" at Absinthe Gallery, Sofia, Bulgaria
 2013 - Shenzhen Watercolour Biennial, China
 2013 - 3e Biennale Internationale de L'Aquarelle, Centre d’Art Sebastien, Saint Cyr sur Mer, France
 2012 - "To 20" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2012 - Affordable Art Fair, New York, USA
 2012 - "The Works" at Tazza Gallery, New York, USA
 2011 - Exhibition at Bulgarian Cultural Institute, London, UK
 2011 - "To 20" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2011 - 16th Revay's Art Camp, Nagykorös, Hungary
 2010 - "To 20" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2010 - "By the Drawing You will Recognize Them" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2009 - "By the Drawing You will Recognize Them" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2009 - Art Centre Forum, Sofia, Bulgaria
 2009 - "Small Format" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2008 - "In Front of and behind the Window” at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2007 - "St. Nicholas' Day" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2007 - "Forming the Emptiness" at Astry Gallery, Sofia, Bulgaria
 2006 - "St. Nicholas' Day" at Grita Gallery, Sofia, Bulgaria
 2003 - "AquaTerra" at Vidima Gallery, Sevlievo, Bulgaria 

Упоминания в прессе:
 2021 - Tribune.bg (online)
2021 - Artists Magazine, January /February, Best of the Best, Special Issue   
2020 - Masters of Watercolor - All about Plein air, book
2020 - Selected Artist Magazine, Issue 1
2019 - Artit Magazine, Issue 7
2019 - Economy Magazine, Issue 93, November/December
2018 - Artit Magazine, Issue 3
2018 - Glenfiddich's "Mission Maverick" (online)  
2016 - The Art of Watercolour Magazine, 24th Issue, September/November
2016 - Suluboya Sanati, book
2015 - The Art of Watercolour Magazine, 18th Issue, March/May
2014 - Bansko Magazine, Issue 18
2014 - International Artist Magazine, Issue 94 - December/January
2013 - Masters of Watercolor - The power of water, book
2012 - The Art of Watercolour Magazine, 6th Issue, March/May
2012 - Le grand livre de l'Aquarelle, Secrets and Confessions of 15 Watercolour Masters, book
2001 - Egoist Magazine

 2009 — Разговор с Атанас Мацурев
 2012 — The Art of Watercolour magazine, 6th Issue, March/May
 2013 — Художникът Атанас Мацурев: Без култура една нация не съществува
 2013 — Атанас Мацурев показва изключителни акварели в Le Papillon
 2014 — «Combination of Techniques». International Artist Magazine, Issue 94 — December/January
 2014 — Интервью у Константина Стерхова
 2016 — Атанас Мацурев: Творците не живеят нормално, но пък много красиво
 2016 — Изложба-акварел: «Огледало» на Атанас Мацурев

Примечания

Литература 
 Janine Gallizia "Le grand livre de l’Aquarelle, Secrets and Confessions of 15 Watercolour Masters, 2012. ISBN : 978-2-9538151-3-9
 Константин Стерхов, Мастера акверели. Издательство: Планета музыки, 2014 г. ISBN 978-5-8114-1746-9
 The complete book of Watercolour — Secrets and confessions of 15 Watercolour Masters

Ссылки 
 Сайт художника https://www.matsoureff.com/
 Блог «Bratec Lis School» о живописи и иллюстрации 
 Интервью после мастер-класса «Пространство Перспектива» в Санкт-Петербурге, 2014 

Современные художники Болгарии
Акварелисты Болгарии
Персоналии:Болгария